Peter van den Berg kan verwijzen naar de volgende personen:

 Peter van den Berg (ambtenaar) (1952), voormalig ambtenaar en staatsraad
 Peter van den Berg (voetballer) (1971), voetballer en voetbalcoach